Veríssimo (Minas Gerais) —  município do estado de Minas Gerais, Brasil

Escritores
 Érico Veríssimo
 Luis Fernando Verissimo
 José Veríssimo

Artistas
 Lúcia Veríssimo

Político
 Antonio Veríssimo de Souza
Outros

 Azumir Veríssimo

Desambiguação